Лозовенька — топоним на Украине:

 Лозовенька — село в Балаклейском районе Харьковской области.
  (Лозовая) — река в Харьковской области, левый приток Лопани.
 Лозовенька — платформа на железнодорожной магистрали Харьков — Белгород, в поселке городского типа Малая Даниловка Дергачёвского района Харьковской области.
 Лозовенька (бывшее село) в Дергачёвском районе Харьковской области.

Примечания